Mălaimare ist der Familienname folgender Personen:

 Mihai Mălaimare (* 1950), rumänischer Schauspieler und Politiker
 Mihai Mălaimare Junior (* 1975), rumänischer Kameramann